Estatísticas das sedes da Copa do Mundo FIFA de 2018, são informações estatísticas sobre as sedes da competição.

Estatísticas por sede

Maiores públicos

Menores públicos

Ver também 
 Estatísticas da Copa do Mundo FIFA de 2018

Copa do Mundo FIFA de 2018